Rektorat UMK w Toruniu − zabytkowa siedziba władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lokalizacja 
Rektorat znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na zamknięciu ul. Reja, na terenie Miasteczka Uniwersyteckiego, przy ul. Gagarina 11, w sąsiedztwie Wydziału Chemii i Auli.

Historia 
Budynek Rektoratu według projektu Marka Różańskiego powstał w 1972 roku i wraz z Aulą i Biblioteką Główną tworzy reprezentacyjną część większego kompleksu – Miasteczka Uniwersyteckiego, wybudowanego w związku z uczczeniem 500. rocznicy urodzin patrona uczelni Mikołaja Kopernika.

W 2020 roku gmach rektoratu został objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Miasteczka Uniwersyteckiego.

Charakterystyka 
Gmach wybudowano metodą szkieletową o siatce słupów 6 x 6 m, a jego kubatura wynosi 24 810 m³ (użytkowa 3652 m²). Obiekt w części parterowej mieści sale seminaryjne i pomieszczenia lektorów, w części wysokiej zlokalizowano siedzibę rektorów, pracowników administracyjnych, sale posiedzeń senatu oraz sale konferencyjne, zaś na górnej kondygnacji umieszczono sale klubowe i kawiarnię.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu

Przypisy 

Architektura modernizmu w Toruniu
Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Zabytki nieruchome w Toruniu
toruń